— пятая часть в серии игр Soul. Вышла 28 июня 2008 года на Xbox 360 и PlayStation 3.
Впервые в истории серии игра поддерживает широкие сетевые возможности современных консолей
Аркадная версия игры так и не вышла, Soulcalibur IV стала второй после Soul Calibur III игрой в серии, выход которой на игровых автоматах не состоялся.

Персонажи

Старые персонажи 
 Astaroth (Астарот)
 Cassandra (Касандра)
 Ivy (Айви, Изабелла Валентайн)
 Mitsurugi (Мицуруги)
 Nightmare (Кошмар)
 Raphael (Рафаэль)
 Siegfried (Зигфрид, Зигфрид Штауффен)
 Sophitia (Софития, Софития Александра)
 Taki (Таки)
 Tira (Тира)
 Voldo (Вольдо)
 Yoshimitsu (Ёсимицу)
 Amy (Эми)
 Cervantes (Сервантес, Сервантес де Леоне)
 Kilik (Килик)
 Lizardman (Человек-Ящер, Эон Калкос)
 Maxi (Макси)
 Rock (Рок, Натаниэль «Скала» Адамс)
 Seong Mi-na (Сон Мина)
 Setsuka (Сецука)
 Talim (Талим)
 Xianghua
 Hong Yun-Seong (Хон Юн-Сон)
 Zasalamel (Засаламель)

Новые персонажи 
 Hilde
 Algol (Алгол)

Приглашённые персонажи 
 Darth Vader (Дарт Вейдер)
 Yoda (Йода, Мастер Йода)
 The Apprentice

Дополнительные персонажи 
 Angol Fear
 Ashlotte
 Kamikirimusi
 Scheherazade
 Shura

Прочие факты 

 Игра базируется на «дизайнерском подходе» к Soul Calibur II.
 Ринги стали больше, и на них располагаются разрушаемые объекты.
 Значительно реже случается Ring Out. Также некоторые способности персонажей могут его вовсе отключить.
 В игре представлен появившийся в Soul Calibur III режим Create a Soul / Character, немного упрощённый, но дающий широкие возможности.
 Детали экипировки, выбранные при создании персонажа, будут оказывать влияние на игровой процесс.
 Созданными персонажами будет возможно обмениваться по сети.
 В игре присутствует сетевой режим.
 Появился способ победить в бою, не связанный с полосой здоровья персонажа, или использованием Ring Out, называемый Critical Finish.
 Возможность выпуска патча для игры в случае необходимости подтверждена.
 Персонажи из «Звёздных войн» имеют дополнительную шкалу Силы, позволяющей им её использовать.

Примечания

Ссылки 
 Official Soulcalibur IV website (in Japanese)

Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Soul
Компьютерные игры-кроссоверы
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Игры с возможностью изменения внешнего вида персонажа
Компьютерные игры, изданные Namco